Кетеван Константиновна Багратион-Мухранская (; род. 20 июля 1954 года, Таланс, Франция) — дипломат и общественный деятель Грузии.

Биография 
В 1974 году — окончила факультет гуманитарных наук университета Бордо по специальности «Славянские языки». Бакалавр философии и филологии.

В 1975—1976 годах стажировалась в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (8 месяцев) и Тбилисском государственном университете (2 месяца).

В 1991 году основала в Риме и возглавила итальяно-грузинскую ассоциацию «Щит Святого Георгия».

С 1998 года — руководитель ООО «Морнинг».

При её содействии в парламенте Италии была создана «Группа друзей Грузии».

В 2001 году выставила свою кандидатуру на выборах президента Федерации Красного Креста Грузии. Избрана не была.

В 2004 году Президент Грузии Михаил Саакашвили присвоил ей гражданство Грузии.

С 2004 по 2014 годы — чрезвычайный и полномочный посол Грузии при Святом Престоле.

9 марта 2005 года вручила верительные грамоты папе Иоанну Павлу II.

Владеет французским, английским, итальянским, русским и грузинскими языками.

Семья 
Муж — князь Раймондо Умберто Мария Орсини д’Арагона (, род. 18.11.1931) (с 6 июня 1978 года).

Имеют 4 детей:
 Джорджиана (, 15.8.1979 г., Рим — 26.8.2005 г., Рим)
 Лелио Никколо (, род. 27.5.1981 г., Рим)
 Луиза Элеонора (, род. 2.2.1986 г., Рим)
 Доротея (, род. 25.10.1990 г., Рим)

Награды 
 Почётный гражданин Грузии (1995 год).
 Грамота Грузинской церкви  (2000 год) — за заслуги перед родиной и Церковью.
 Большой крест ордена Пия IX (Святой Престол, 2007 год).
 Большой крест Династического ордена Альбрехта Медведя (Ангальтский герцогский дом, 2009 год)
 Медаль имени академика Иванаю Джавахишвили Тбилисского государственного университета (1992 год)

Примечания

Ссылки 
 Кетеван Багратион-Мухранская назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Ватикане
 Биография на сайте Посольства Грузии при Святом Престоле
 Orsini d’Aragona на сайте The Heirs of Europe

Кетеван Константиновна
Орсини
Послы Грузии в Ватикане